Cavino – frazione di San Giorgio delle Pertiche
 Cavino – sistemazione superficiale del terreno agrario
 Giovanni Cavino – medaglista italiano